Sárközy Sándor, (1888–?) válogatott labdarúgó
Sárközy Sándor – Sárközy Soma (Sámuel Károly), (1821–1853), az 1848–49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vértanújának hibásan felírt neve a Fiumei Úti Sírkert emlékoszlopán.